Palmeiras kan syfta på följande:
 SE Palmeiras, fotbollsklubb från São Paulo i Brasilien

Geografi

Brasilien 

 Santa Cruz das Palmeiras (ort), São Paulo, 
 Palmeiras de Goiás (ort), 
 Palmeiras (kommun i Brasilien), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar